Příjmení Lavička nese více různých osobností:

 Světlana Lavičková (* 1956/7) – česká rozhlasová moderátorka
 Václav Lavička – více osob
 Vítězslav Lavička (* 1963) – český fotbalový hráč a trenér